Каризал Гранде има више значења:

 Каризал Гранде (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каризал Гранде (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каризал Гранде (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику